Са́мьюэл Ма́ркус Ллойд Вайнз (; , Колорадо-Спрингс, Колорадо, США) — американский футболист, левый защитник клуба «Антверпен» и сборной США.

Карьера

Клубная карьера 
Вайнз пришёл в футбольную академию клуба MLS «Колорадо Рэпидз» в 2013 году в возрасте 13 лет. Летом 2017 года находился в аффилированном клубе USL «Шарлотт Индепенденс». 23 февраля 2018 года «Колорадо Рэпидз» подписал с Вайнзом трёхлетний контракт по . 8 марта 2018 года Вайнз был отправлен в аренду в «Шарлотт Индепенденс». Его профессиональный дебют состоялся 17 марта 2018 года в матче стартового тура сезона USL против «Оттава Фьюри». 16 октября 2018 года он был отозван из аренды. За «Колорадо Рэпидз» в MLS дебютировал 21 октября 2018 года в матче против «Сан-Хосе Эртквейкс». 12 сентября 2020 года в матче против «Реал Солт-Лейк» забил свой первый гол в профессиональной карьере. 5 марта 2021 года Вайнз продлил контракт с «Колорадо Рэпидз» на четыре года, до конца сезона 2025.

5 августа 2021 года Вайнз перешёл в клуб чемпионата Бельгии «Антверпен», подписав трёхлетний контракт с опцией продления ещё на один год. По сведениям прессы сумма трансфера составила $2,1 млн. За бельгийский клуб он дебютировал 19 августа 2021 года в матче квалификации Лиги Европы УЕФА 2021/22 против кипрской «Омонии Никосия». В Про-лиге дебютировал 29 августа 2021 года в матче против «Ауд-Хеверле Лёвен». В начале сентября 2021 года на тренировке Вайнз сломал ключицу.

Международная карьера 
За сборную США Вайнз дебютировал 1 февраля 2020 года в товарищеском матче со сборной Коста-Рики, выйдя в стартовом составе.

В составе сборной США до 23 лет Вайнз принимал участие в  в марте 2021 года.

Был включён в состав сборной на Золотой кубок КОНКАКАФ 2021. 11 июля 2021 года в матче первого тура группового этапа турнира против сборной Гаити забил свой первый гол за сборную США.

Статистика

Клубная статистика

Международная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки олимпийской сборной США по футболу
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Шарлотт Индепенденс»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Антверпен»